Terral (álbum) — de Raimundo Fagner
 Terral (Oklahoma) — vila dos Estados Unidos